Партизан может означать:

 Партизан — участник партизанской войны.
 Советские партизаны.
 Югославские партизаны.

Топоним

Армения 
 Партизан — село в Арагацотнской области.

Россия 
 Партизан — посёлок в Панинском районе Воронежской области.
 Партизан — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Партизан — посёлок в Партизанском районе Приморского края.
 Партизан — посёлок в Уссурийском районе Приморского края.
 Партизан — хутор в Целинском районе Ростовской области.
 Партизан — посёлок в Узловском районе Тульской области.
 Партизан — посёлок в Абатском районе Тюменской области.
 Партизан — село в Намском улусе Якутии.
 Партизан — станция ДВЖД в Партизанском городском округе (Приморский край).
Партизан — до 1972 г. название станции Баневурово ДВЖД.

Персоналии 
 «Партизан Железняк» — прозвище Анатолия Григорьевича Железнякова.

Другое

Спорт 
 «Партизан» — белорусский футбольный клуб из Минска.
 «Партизан» — белорусский футбольный клуб из Солигорска.
 «Партизан» — сербское спортивное общество из Белграда, объединяющее 26 одноимённых клубов.
 «Партизан» — сербский футбольный клуб из Белграда.
 Стадион Партизана — футбольный и легкоатлетический стадион в Белграде, принадлежащий футбольному клубу «Партизан».
 «Партизан» — сербский баскетбольный клуб из Белграда.
 «Партизан» — сербский хоккейный клуб из Белграда.

Прочее 
 Медаль «Партизану Отечественной войны» — советская медаль.
 Оружие: 
 «Партизан» — во время Великой Отечественной войны — пусковая установка на 1 (или 2?) снаряда «Катюши» М-13 на лафете-ручной тележке; планировавшееся предназначение — для партизан. 
 9П132 «Партизан» — советская переносная пусковая установка для реактивных снарядов, начало разработки — 1965 год.
 «Партизан» — радиоприёмник производства Минского радиозавода им. Молотова (1946 г.)
 «Партизанфильм» — шутливое название киностудии ««Беларусьфильм»» за снятое большое количество фильмов о Великой Отечественной войне.
 Партизан — песня французского сопротивления времён Второй мировой войны.
 «Партизаны» — народное название солдат и сержантов запаса, периодически призываемых на военные сборы в СССР в 1970-1980-е годы. Такое название они получили, поскольку не являлись регулярными силами, а также, часто имели униформу старых образцов "со складов", которая не всегда соответствовала современной униформе ВС СССР.

См. также 
 Партизаны
 Партизани
 Партизанск
 Партизанский
 Партизанская
 Партизанское

Примечания